Михаил Анатольевич Кожин — советский и российский рэндзист, двукратный чемпион СССР, трёхкратный чемпион России, двукратный победитель командных чемпионатов мира в составе сборной России (1996, 2000), бронзовый призёр чемпионата мира по гомоку (2013).

Биография 
Окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Играет в рэндзю с 1984 года.

Неоднократно выигрывал чемпионаты СССР (1990, 1991), неоднократно завоевывал звание чемпиона России (1993, 1998, 1999). Семикратный участник финальной стадии чемпионата мира, занимал последовательно 8 (1989, Киото), 8 (1991, Москва), 4 (1993, Арьеплог (Швеция), лучший из россиян), 8 (1997, Санкт-Петербург), 6 (1999, Пекин), 10 (2007, Тюмень), 10 (2009, Пардубице (Чехия)) места.

Михаил также участвовал и в командных чемпионатах мира, завоевав в составе сборной России две золотых медали (1996, 2000).

Михаил участвовал в целом ряде чемпионатов Европы, на втором (1995, Санкт-Петербург) завоевав серебряную медаль. Спустя много лет, в 2010 году, в Карепе (Эстония) ему удалось завоевать ещё одну медаль чемпионата Европы, на этот раз бронзовую.

Некоторое время проживал в США, приняв участие в чемпионате США по рэндзю и выиграв его. Несколько лет назад вернулся в Россию.
На прошедшем чемпионате мира по гомоку (2013, Таллин) успешно прошёл квалификацию, попав в финальную стадию, где завоевал бронзовую медаль. В 2014 году, в Праге, в составе сборной России стал серебряным призёром чемпионата Европы по гомоку.

Звон камней 
В 1997 году совместно с А. Носовским им была выпущена книга под названием «Звон камней», пособие по дебютной теории, до сих пор рекомендуемое как лучшее Ассоциацией рэндзистов России.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы России по рэндзю
Чемпионы СССР по рэндзю